Patrick André Eugène Joseph Depailler, francoski dirkač Formule 1, * 9. avgust 1944, Clermont-Ferrand, Francija, † 1. avgust 1980, Hockenheim, Baden-Württemberg, Nemčija. 

Patrick André Eugène Joseph Depailler, bolj znan kot Patrick Depailler, je pokojni francoski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1972 na domači Veliki nagradi Francije z Tyrrellom, toda v tej sezoni je nastopil na vsega dveh dirkah. V prvi svoji pravi sezoni 1974 je že na prvi dirki sezone za Veliki nagradi Argentine dosegel točke s šestim mestom, na sedmi dirki sezone za Veliki nagradi Švedske pa svojo prvo uvrstitev na stopničke z drugim mestom. V sezoni 1976 je s kar sedmimi uvrstitvami na stopničke zasedel četrto mesto v prvenstvu, toda nikoli se mu ni uspelo povzpeti povsem na vrh. To mu je uspelo v sezoni 1978 z zmago na dirki za Veliko nagrado Monaka ter še enkrat v naslednji sezoni 1979 na Veliki nagradi Španije, tokrat z Ligierom. Po slabi prvi polovici sezone 1980 z Alfo Romeo, se je smrtno ponesrečil na privatnih testiranjih na nemškem dirkališču Hockenheimring.

Popolni rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Reference

Zunanje povezave 

Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Alfini dirkači Formule 1